Adrian Winter (8 juli 1986) is een Zwitsers voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt. Hij verruilde in juli 2015 FC Luzern voor Orlando City. Voordien speelde hij onder meer voor FC Wil en FC St. Gallen.

Statistieken

Interlandcarrière 
Winter maakte op 30 mei 2012 zijn debuut voor het Zwitsers voetbalelftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Roemenië. Hij verving 26 minuten voor tijd Admir Mehmedi. De wedstrijd eindigde in een 0-1 overwinning voor de Roemenen.

Een paar maanden later werd Winter wel bij de selectie gehaald voor de WK-kwalificatieduels met Slovenië en Albanië, maar kwam hij hierbij niet aan speeltijd toe. Beide wedstrijden eindigden wel in een overwinning voor de Zwitsers.

Zie ook 
 Lijst van spelers van Orlando City SC

Zwitsers voetballer